Хранение — соглашение, процесс, подразумевающий под собой обязательство сохранить и впоследствии возвратить владельцу переданную на хранение вещь (см. также ).
 Хранение — основной вид деятельности музея, направленный на создание условий для сохранности предметов и коллекций.
 Хранение пищевых продуктов осуществляется при помощи холодильников, погребов и различных видов консервирования.
 Данные или документы хранят различными запоминающими устройствами, например микрофильмированием, существуют специализированные витрины или базы данных, различные репозитории,  и . Временное хранение данных может осуществляться в буфере.
 На хранении специализируются различные хранилища, склады и архивы.
 Хранение широкого круга вещей:
 Индивидуальное хранение
  позволяет временно сохранять вещи во время путешествий.
 Сейф предоставляет  от воров и пожаров.
 Специализированное хранение, подразумевающее специальные устройства или инфраструктуру:
 Овощехранилище — база хранения и распределения овощей.
 Нефтехранилище для хранения нефтепродуктов.
 Библиотека и фильмотека — хранение книг и фильмов.
 Банк и казна первоначально были созданы для хранения денег и ценностей.
 Банк крови хранит донорскую кровь
 Банк пуповинной крови предназначен для хранения стволовых клеток полученных из крови пуповины.
 Гохран — учреждение для хранения драгоценных металлов и камней
 Оссуарий — место для хранения скелетированных останков.
 Процесс хранения непосредственно связан с процессами  и .
 Память — не только хранение информации.

Примечания